Goga est un patronyme roumain attribué à :
 Mircea Goga, philologue
 Octavian Goga, poète, dramaturge et homme politique